Петра Попстаматова Танчева () е българска просветна деятелка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Петра Попстаматова е родена в село Бугариово, Солунско, тогава в Османската империя, днес Неа Месимврия, Гърция. Дъщеря е на българския свещеник и революционер Стамат Танчев и племенница на Божин Танчев. Брат ѝ Димитър Попстаматов е просветен деец и войвода на ВМОРО. В 1903 година Петра завършва с тринадесетия випуск Солунската българска девическа гимназия. След това работи като учителка във Вардаркапийското основно училище в периода 1904 – 1905 година. Петра Попстаматова също влиза в редиците на ВМОРО и е преследвана от властите заради революционна дейност.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Бугариево
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български учители
Починали в Пловдив
Български имигранти от Македония в Пловдив
Деятелки на ВМОРО